Der Schneider von Panama (Originaltitel: The Tailor of Panama) ist der Titel von:

 Der Schneider von Panama (Roman), Roman von John le Carré (1996)
 Der Schneider von Panama (Film), Film von John Boorman (2001)